«Лётна» (иногда — «Летучая», ) — польский художественный фильм 1959 года режиссёра Анджея Вайды. Поставлен на студии «Кадр» (Польша).

Сюжет 
Западная Польша. Сентябрь 1939 года, начало Второй мировой войны. Эскадрон последнего Уланского полка под командованием ротмистра Ходакевича (Пихельский) выбирает для постоя старую дворянскую усадьбу. Старик-хозяин дарит офицеру красивую арабскую лошадь по имени Лётна, в ознаменование будущих побед. Все уланы в отряде мечтают хотя бы раз пойти в атаку на Лётне. Это действительно удаётся многим, так как каждый новый владелец лошади погибает: её яркий светлый окрас и стать привлекает к седоку особое внимание врага.

При очередном рейде, обеспечивая отход мирных беженцев, конное подразделение в ходе неравного боя с танками вермахта полностью разгромлено.

В ролях 
 Ежи Пихельский — ротмистр Ходакевич
 Адам Павликовский — поручик Водницкий
 Ежи Моес — подхорунжий Грабовский
 Мечислав Лоза — вахмистр Лотось
 Божена Куровская — Эва
 Казимера Утрата — хозяйка
 Ирена Малькевич — графиня
 Хенрик Хунко — улан
 Тадеуш Сомоги — улан
 Мариан Лонч — капрал
 Веслав Голас — солдат
 Людвик Пак — скрипач
 Роман Полански — музыкант

Критика 
В аннотации к фильму, демонстрировавшемуся в рамках ретроспективы творчества Анджея Вайды на кинофестивале «Era New Horizons» в Познане, критики отметили, что: «самое примечательное в этом фильме Вайды — его визуальный ряд, который часто обвиняли в китче и дешёвом символизме. После премьеры почти все рецензии были разгромными. C другой стороны, эта преувеличенная эстетика раскрывает этот „неудавшийся шедевр“ с полной мощью и позволяет новым поколениям зрителей переосмыслить его».

Один из киноклубов Франции публикует очень точную оценку фильма:
«Лётна» никоим образом не исторический фильм, но скорее более романтическая мечта с высоким символическим содержанием. Рассматривая её с этой точки зрения, работа Вайды принимает другие значения и, в конечном счете, выявляет отличие двух разных миров: один — польского народа, который воплощает романтический идеал типичный для XIX века, другой — нацистской многотонный грузовик, с танками и современными технологиями, сметающий всё на своем пути. Это история разрушения древнего мира новым порядком, который навязывает себя силой.

Дополнительная информация 
Прямая атака польской кавалерии на танки не более чем романтический образ, художественный символ. Такое нападение было бы чистым самоубийством, и ни один здравомыслящий командир не отдал бы подобного приказа, хотя нечто подобное было описано в газетах тех лет. Миф о реальности этой истории вышел в первые недели войны из-под пера итальянского военного корреспондента. Затем он был обогащён подробностями немецкой пропагандой, стремившейся дискредитировать противника, умаляя его военный потенциал.

Польские же историки так описывают действительно произошедшие события:
Ранним утром 1 сентября генерал Гейнц Гудериан начал атаку на польские войска в городе Тухоля Куявско-Поморского воеводства. Поляки сумели остановить врага в начале дня, но позже немецкие войска одержали верх. Два эскадрона улан 18-го Уланского полка совершили фланговый обход позиций противника. В начале вечера они встретили немецкий пехотный батальон в поле вне оборонительных сооружений, и бросились в атаку. Уланы были в нескольких сотнях метров и застали противника врасплох, но вдруг на поле боя появились несколько немецких бронемашин, оснащенных 20-мм пушкой. Польская сторона понесла значительные потери.

Другие источники несколько иначе комментируют события: 
Генерал Гейнц Гудериан в своём докладе писал, что «…нам удалось полностью окружить противника на нашем фронте в лесистой местности к северу от Швец и к западу от Грауденц. Польская Поморская кавалерийская бригада, находясь в неведении о мощи наших танков, напала на них с саблями и пиками и понесла огромные потери». Этот инцидент не отличался от других случаев, когда польская кавалерия пыталась прорваться сквозь окружение немецких войск, создавая войскам Гудериана впечатление, что поляки атаковали танки, а не бросались между ними.

См. также 
 Боевой конь
 :en:Winchester '73

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы Анджея Вайды
Фильмы Польши 1959 года
Фильмы-драмы Польши
Военные драмы
Фильмы о лошадях
Польские фильмы о Второй мировой войне
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы киностудии KADR